WIA is een afkorting die in Nederland gebruikt wordt voor:
 WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, uitkeringswet in Nederland
 Natuurreservaat Wia Wia, natuurreservaat in Suriname
 de winstaangifte voor de belastingen voor ondernemers
 de aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) of 
 de aangifte inkomstenbelasting (IB)
 Waterschaps Informatie Architectuur
 WIA Industriële Automatisering
 Microsoft Windows Image Acquisition Een type driver om scanners en camera's met computers te laten communiceren.

De afkorting wordt ook gebruikt voor Wearable Internet Appliances, toestellen of apparaten die je kunt dragen als kleding.

WIA is ook een Engelse afkorting die staat voor wounded in action en wordt gebruikt voor soldaten die gewond zijn geraakt in een (militair) gevecht, maar niet gedood zijn.